Rhamphocottidae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam Donderpadden 
 Cottidae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam Donderpadden 
 Hemitripteridae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam Donderpadden